Levi poate fi:
 Levi (personaj biblic)
 Levi Eshkol, om politic social-democrat israelian, originar din Ucraina
 Eliphas Lévi, autor de literatură ocultă și paranormală de origine franceză
 Moshe Levi, general israelian
 Samuel ha Levi, important personaj de la curtea lui Pedro I de Castilia

Levis 
 Sit tibi terra levis, inscripție marcată pe monumentele funerare din Roma antică
 Levi's, marcă de jeans a companiei Levi Strauss & Co.

Vezi și 
 Leviți - membrii ai tribului israelit al lui Levi
 Levi Strauss (dezambiguizare)